Boulder Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Boulder Creek Bridge (Tortilla Flat, Arizona), NRHP-ID 88001599
 Boulder Creek Bridge (Boulder, Colorado), NRHP-ID 03000103